Дивинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дивинка — прежнее название села Жалсары Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Дивинка — посёлок в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Дивинка — деревня в Починковском районе Смоленской области.